Der UNCAF Nations Cup 1995 fand vom 29. November bis zum 10. Dezember 1995 in El Salvador statt. Die Partien wurden in Santa Ana und  in der Hauptstadt San Salvador ausgetragen. Die honduranische Fußballnationalmannschaft konnte ihren Titel verteidigen.

Qualifikation 
Das Hinspiel wurde am 22. Oktober in Panama-Stadt und das Rückspiel am 29. Oktober 1995 in Diriamba ausgetragen.

|}

Teilnehmer 
Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 1995 waren sechs Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 
Der UNCAF Nations Cup 1995 diente gleichzeitig als Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 1996. Die ersten vier Mannschaften qualifizierten sich direkt.

Weblinks 
 Turnierverlauf auf rsssf.com

1995
Fußballveranstaltung 1995
Fußball (El Salvador)
Sportveranstaltung in San Salvador